Фонте́н-Шаалі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північний схід від Парижа, 90 км на південь від Ам'єна, 55 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 397,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особи 
 Гійом де Дігюльвіль – французький середньовічний поет і чернець цистерціанського монастиря в Фонтен-Шаалі.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Фонтен-Шаалі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-Шаалі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза